European Tour 2014/2015 – Turniej 3 − czwarty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 1-5 października 2014 w Universiada Hall w mieście Sofia w Bułgarii.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

  139 Dominic Dale
  138, 108 Fraser Patrick
  135, 106 Neil Robertson
  135 Ryan Day
  135 Michael White
  133, 108 Michael Wasley
  133 Liang Wenbo
  132, 131, 111, 110, 108 Mark Selby
  128, 118 Ricky Walden
  127, 117, 105 Judd Trump
  125 Oliver Lines
  123 Matthew Selt
  123 Xiao Guodong
  122 Gerard Greene
  121, 109 Peter Ebdon
  119 Jamie Cope
  115, 111, 102 Shaun Murphy
  114 Gareth Allen

  110 Mark Davis
  110 John Higgins
  109 Kurt Maflin
  107, 101 Martin Gould
  107 Robbie Williams
  106 Andrew Higginson
  106 Anthony McGill
  105 Barry Pinches
  104 Mark Joyce
  104 Ben Woollaston
  104 Liam Highfield
  104 Robert Milkins
  103 Tom Ford
  103 Fergal O’Brien
  101 Joe Perry
  100 Jeff Cundy
  100 Gary Wilson
  100 Jimmy White

Players Tour Championship 2014/2015
2014 w Bułgarii
Sport w Sofii